Epidemia е шести студиен албум на хевиметъл групата Ill Niño, който е издаден на 22 октомври 2012 г. от Victory Records.

Състав 
 Кристиан Мачадо – вокали
 Диего Вердуско – китара
 Ару Лъстър – китара
 Лазаро Пина – бас
 Дейв Чавари – барабани
 Даниел Куто – ударни

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Ил Ниньо
Музикални албуми от 2012 година